Су́точный бег — один из видов сверхмарафона, в котором каждый участник старается пробежать как можно большую дистанцию в течение 24 часов. Соревнования обычно проводятся на 400-метровом стадионе или на кругу длиной 1—2 км.

Лучшие бегуны пробегают более 250 км, в зависимости от условий. Некоторые участники имеют команду помощников, другие размещают все необходимое у стартовой зоны, с хорошим доступом на каждом круге.

Соревнования по суточному бегу часто совмещены с 6-, 12- или 48-часовым бегом.

Кроме суточного бега существует также и суточная ходьба.

Рекорды 

Первый (предположительно) спортсмен, пробежавший 100 миль за сутки, был в 1762 году Джон Хаг (Великобритания). К 1790-м г. г. Фостер Пауэлл (Великобритания) сделал 112 миль/180 км. Англичанин Джордж Хазэл пробежал 133 мили/214 км в 1879 году. Вскоре этот рекорд улучшил до 146 миль/235 км его соотечественник Чарльз Роуэлл.

В феврале 1882 Джеймс Слаундер (Великобритания) установил любительский мировой рекорд (120,275 миль/193,3 км; по ходу 17:36.14 на 100 миль) в American Institute Ring в Нью-Йорке. В том же феврале 1882 года Роуэлл пробежал 150 миль/241,757 км в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке за 22:28.25. Все результаты профессионалов были показаны в первый день 6-дневного бега.

Через 50 лет:

Рекорды до-ИАЮ 
Единственной организацией, регистрирующей рекорды на дистанциях длиннее марафона, был тогда английский  (с 1952 года). Он признал не все рекорды, перечисленные ниже.

Рекорды ИАЮ 
Вновь созданная Международная Ассоциация Сверхмарафона (ИАЮ) начала официальную регистрацию мировых рекордов. В 1991 ИАЮ отменила многие результаты, показанные на неутверждённых трассах. С декабря 2013 года ИАЮ регистрирует рекорды (возрастные и абсолютные) независимо от типа поверхности (шоссе, стадион, помещение). Соответствующие рекорды замораживаются.

Мужчины

Женщины

Последние рекорды мира в суточном беге по типу поверхности 
Результаты, показанные до декабря 2013 года.

Суточный бег в СССР/СНГ 
Владимир Деменев (Нытва, Пермская область) и Александр Комиссаренко (Тула) показали в одиночных забегах 264 и 266,529 км соответственно. В. Ткачук (Бровары) в 1985 году пробежал 245 км. Это были сольные внесоревновательные забеги.

В Москве с 1983 года проводится первый в СССР соревновательный суточный пробег «Сутки бегом». С 1984 года проводился в Одессе.

В 1987—2013 годах в начале сентября в Ленинграде проводился «Испытай себя», включавший суточный бег (до 2010).

Соревнования 

Первый международный чемпионат состоялся 3/4 февраля 1990 года в Милтон-Кинс, Англия. В том же 1990 основан Кубок Европы (зачёт по двум лучшим результатам), с 1992 года проходит чемпионат Европы.

Начиная с 2015 (фактически с 2013) года чемпионаты мира проводятся по нечётным годам, в чётные (с 2016 года) — чемпионаты регионов (Европы, Азии и Океании…)

Чемпионаты мира 

С 2003 года международная ассоциация сверхмарафона организовывала ежегодные всемирные соревнования, называемые 24-часовые Уорлд Челлендж (24h World Challenge). Позднее они получили официальное признание и сейчас называются «IAU 24H World Championship».

Чемпионат мира 2017 года 
Чемпионат мира 2017 года отличился плохой работой счётной техники. Во время соревнований она больше не работала, чем работала. Предварительные результаты сперва проверялись до 7 июля, затем проверка продолжилась. Окончательные результаты были опубликованы 26 июля с возможностью апелляции до полудня 31 июля. Изменения были значительные, в частности мировой рекорд Патриции Березновской будет 259,991 км. У мужчин второй и третий призёры поменялись местами: Себастиан Белобржески (Польша) — 267,187 и Йохан Стеене (Швеция) — 266,515. Два круга недосчитали и чемпиону Ёсихико Исикава из Японии — 270,870.

Чемпионаты Европы

Чемпионаты Азии и Океании 

После чемпионата мира 2001 ИАЮ начала разыгрывать чемпионат Азии и Океании. Первым чемпионом в 2002 году стал Янис Курос. Чемпионат Азии и Океании 2016 года состоялся 19/20 ноября также на о. Тайвань.

Чемпионаты России 

Чемпионаты России в настоящее время проходят в мае в рамках пробега «Сутки бегом». В 2011 году в рамках XX сверхмарафона «Сутки бегом» прошёл чемпионат России по бегу на 100 километров.

9/10 мая 1998 года Ирина Реутович (Калининград) установила мировой рекорд 242,624 км. В 2014 году Александра Васютина (1932 г. р.) из Ессентуков пробежала 118,249 км, намного превысив свой мировой рекорд в группе старше 80 лет.

См. также 
 Часовой бег
 12-часовой бег
 6-суточный бег
 Многосуточные и многодневные (этапные) пробеги

Примечания

Литература

Ссылки 
 24-Hour Race news and events — Comprehensive worldwide 24 hour race calendar
 ULTRAmarathonRunning.com Global Ultramarathon Races & Events Calendar
 
 Чемпионаты мира, Европы, Азии и Океании (2002) ИАЮ и России на statistik.d-u-v.org

Сверхмарафон
Терминология лёгкой атлетики
Бег на длинные дистанции